Печерський Віктор Анатолійович (? — 2022) — лейтенант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Печерський Олександр Аронович (1909—1990) — офіцер Червоної армії, керівник єдиного вдалого повстання в концентраційному таборі (Собібор) в часі Другої світової війни.
 Антоній Печерський (приблизно 982 —1073) — святий Вселенської Православної Церкви, церковний діяч Київської Русі.
 Феодосій Печерський (приблизно 1009 —1074) — святий Православної церкви, один із основоположників чернецтва на Русі. Був ігуменом першого руського Києво-Печерського монастиря.